Трка на 10.000 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 6. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. није бранио Британац Мохамед Фара.

Земље учеснице 
Учествовало је 21 атлетичар из 12 земаља.

 (1)
 (1)
 (3)
 (1)

 (3)
 (1)
 (1)
 (3)

 (1)
 (3)
 (2)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у трци на 10.000 метара пре првенства (27. септембра 2019), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 6. октобра у 20:00 по локалном времену.,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Пролазна времена 
Пролазна времена трке са резултатима прва три такмичара.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 10.000 метара за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном